

Geografia 
 Augustin – comune della Romania nel distretto di Brașov
 Sankt Augustin – città della Germania nella Renania Settentrionale-Vestfalia

Persone 
 Chrystele Saint Louis Augustin – modella e attrice francese
 D.J. Augustin – cestista statunitense
 George Augustin – presbitero e teologo indiano naturalizzato tedesco
 Ionel Augustin – ex calciatore rumeno
 Jacques Augustin – pittore francese
 Jean-Kévin Augustin – calciatore francese
 Jonathan Augustin-Fairell – cestista bahamense
 Katrin Wagner-Augustin – canoista tedesca
 Liane Augustin – cantante e attrice austriaca
 Ludovic Augustin – tiratore a segno haitiano
 Martina Augustin – ex sciatrice alpina tedesca
 Olga Alexejewna Saizewa-Augustin – ex biatleta russa

Altro
 Augustin – variante del nome proprio di persona Agostino

Pagine correlate 
 Saint-Augustin